Carta Magna ou Magna Carta pode ser:
 Constituição, um termo comum para designar qualquer Constituição;
 Magna Carta, um documento inglês de 1215 que limitou o poder dos monarcas da Inglaterra;
 Magna Carta Cartel, uma banda sueca de rock alternativo formada em 2006;
 Magna Carta Holy Grail, álbum de estúdio do rapper norte-americano Jay-Z;
 Magna Carta: Crimson Stigmata, um jogo eletrônico de RPG para Playstation 2.

Desambiguação